Torneigs de tennis femení: 
 Shenzhen Open 2019
 Shiseido WTA Finals 2019